Die 6. Fußball-Asienmeisterschaft wurde vom 3. bis zum 13. Juni 1976 im Iran ausgetragen.

Der Iran traf im Endspiel auf die Auswahl Kuwaits, die er durch ein Tor des Kapitäns Ali Parvin aus der 71. Minute mit 1:0 bezwang. Der Iran wurde somit zum dritten Mal in Folge Fußball-Asienmeister. Im Spiel um Platz 3 setzte sich China mit 1:0 gegen den Irak durch.

Der iranische Mannschaftsführer Ali Parvin wurde wertvollster Spieler der 6. Fußball-Asienmeisterschaft.

Die Iraner Nasser Nouraei und Gholam Hossein Mazloomi sowie der Kuwaiti Fatehi Kamil wurden mit jeweils drei erzielten Treffern Rekordschützen dieser Endrunde.

Qualifikationsphase und Modus des Turniers 

Das Turnier sollte ursprünglich im Libanon ausgetragen werden, aufgrund des dortigen Bürgerkrieges fand es jedoch im Iran statt. Die Spielstätten waren das Aryamehr-Stadion in der Hauptstadt Teheran und Täbris.

Der Iran war als Gastgeber und Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Weiterhin sollten aus den vier Qualifikationsgruppen jeweils zwei Mannschaften an der Endrunde teilnehmen. Hierfür wurden die 17 teilnehmenden Fußballnationalmannschaften in vier Gruppen eingeteilt (zwei für den Nahen Osten, je eine für Südost- und Ostasien). Die Qualifikation wurde vom 15. März bis zum 15. Mai 1975 in Bagdad, Bangkok und Hongkong ausgespielt.

Folgende Mannschaften konnten sich für die Endrunde qualifizieren:

 
 
  (Titelverteidiger und Gastgeber)
 
 
 (1)
 (1)
 
 (1)

1 Saudi-Arabien, Nordkorea und Thailand zogen ihre Mannschaften vor Beginn des Turniers zurück.

Spielergebnisse

Vorrunde

Gruppe 1 

|}

|}

Gruppe 2 

|}

|}

Finalspiele 

1 Sieg nach Verlängerung

Weblinks 
 RSSSF: Fußball-Asienmeisterschaft 1976

1976
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1976
Sportveranstaltung im Iran